Het Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. (WTTV) is de koepelorganisatie in Noordrijn-Westfalen, Duitsland voor de beoefening van het tafeltennis. De WTTV organiseert het tafeltennis in Noordrijn-Westfalen en vertegenwoordigt het Westfaalse tafeltennis. De bond is als regionale bond aangesloten bij de Deutscher Tischtennis-Bund.

De bond is opgericht op 26 november 1931. Per 31 maart 2021 telde de bond 83.262 leden, verspreid over 1.185 verenigingen.

Ledenaantallen 
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link
  Officiële website

Tafeltennis
Tafeltennis in Duitsland
Tafeltennisbond